Соревнования по бобслею среди двоек на зимних Олимпийских играх 1936 года прошли 14 и 15 февраля в Гармиш-Партенкирхене. Согласно регламенту, каждый экипаж имел по четыре попытки заезда: победителем Игр становился экипаж с наименьшим суммарным временем по сумме четырёх попыток.

Победу одержал американский бобслейный экипаж в составе Айвена Брауна и Алана Уошбонда, второе место заняла вторая швейцарская сборная (Фриц Файерабенд и Йозеф Берли), ещё один американский экипаж Джилберта Колгейта и Ричарда Лоуренса завоевал бронзовые медали. В ходе соревнований произошёл казус с командой из Люксембурга (Анри Кох и Густав Вагнер) — их боб перевернулся во время четвёртого заезда, и их заезд не был засчитан.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 1936 bobsleigh two-man results 

Бобслей на зимних Олимпийских играх 1936